Název Emmons může označovat:

lidé
 Carlos Emmons – americký fotbalista
 Delos Carleton Emmons – generál
 Ebenezer Emmons – geolog
 George F. Emmons – admirál
 George T. Emmons – etnografický fotograf
 Jim Emmons – zpěvák a skladatel
 Kateřina Emmons – sportovní střelkyně
 Matthew Emmons – sportovní střelec, manžel Kateřiny Emmons
 Nathanael Emmons – teolog
 Phillip Emmons

místa
 Emmons (Minnesota)
 Emmons (Západní Virginie)

ostatní
 Emmons County (Severní Dakota)
 Emmonsův ledovec
 Mount Emmons (Aljaška)
 Mount Emmons (New York)
 USS Emmons (DD-457)

Podobné názvy 
 Ammons